Kocjan je lahko:

 Kocjan, naselje v občini Radenci
 Kocjan, priimek več znanih ljudi